Ouilly peut se référer à :

 Ouilly, une ancienne commune du Rhône rattachée à Villefranche-sur-Saône ;
 Ouilly-le-Tesson, une commune du Calvados ;
 Ouilly-du-Houley, une commune du Calvados ;
 Ouilly-le-Vicomte, une commune du Calvados ;
 Ouilly-le-Basset, une ancienne commune du Calvados rattaché à Pont-d'Ouilly.